Charles Howard (1536-1624), 1e graaf van Nottingham
Charles Howard (1579-1642), 2e graaf van Nottingham
Charles Howard (1610-1681), 3e graaf van Nottingham
Charles Howard (1629-1685), 1e graaf van Carlisle
Charles Howard (1669-1738), 3e graaf van Carlisle